Na terenie Czadu znajduje się 40 lotnisk, w tym pięć komercyjnych i jedno międzynarodowe. Zajmują się przewozem ludzi oraz transportem towarów. 

Największe i główne lotnisko Czadu znajduje się w Ndżamenie. Zbudowane one zostało w 1967 roku.  Zaplanowane usługi pasażerskie są dostępne w N'Djamenie i pięciu innych miastach.

Toumaï Air Tchad to narodowa linia lotnicza, działająca w ramach usług krajowych Czadu, pełni także wykonywanie regularnych przewozów międzynarodowych do innych krajów afrykańskich.

Ponadto, w Bardaï znajduje się lotnisko wojskowe, gdzie nie są obsługiwane loty międzynarodowe.

Lotniska 
Nazwy portów lotniczych oznaczone pogrubioną czcionką wskazują, że lotnisko ma zaplanowaną usługę w komercyjnych liniach lotniczych.

Źródła 
 http://www.aircraft-charter-world.com/airports/africa/chad.htm
 http://gc.kls2.com/cgi-bin/gclookup?Q=country:TD
 http://worldaerodata.com/countries/Chad.php
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/locode/td.htm
 https://web.archive.org/web/20081203020857/http://www.ais-asecna.org/pdf/gen/gen-2-2/00gen2-2-01.pdf
 https://www.skyscanner.pl/lotniska/td/lotniska-w-czad.html
 https://www.flysiesta.pl/lotniska/czad/
 
 http://www.konflikty.pl/wideo/historia-i-wojsko/tygrysy-czadu-zespol-pokazowy-su-25/
 https://www.traveliada.pl/przewodnik/czad/
Transport w Czadzie
Gospodarka Czadu
Porty lotnicze w Czadzie